Das Kriegerdenkmal von Bruckdorf befindet sich auf der Flur von Dieskau in der Gemeinde Kabelsketal im Saalekreis in Sachsen-Anhalt östlich von Bruckdorf. Das Kriegerdenkmal steht unter Denkmalschutz, befand sich zunächst jahrzehntelang auf der Denkmalliste Halles, zu dem Bruckdorf gehört, ist aber seit dem Jahr 2020 auf der Liste bei Dieskau mit der neuen Erfassungsnummer 094 77147 als Kleindenkmal eingetragen.

Lage 
Während die älteren Denkmäler von Bruckdorf in der Ortsmitte stehen, befindet sich das Kriegerdenkmal für den Ersten Weltkrieg unterhalb der Leipziger Chaussee (gegenüber dem Haus Leipziger Chaussee 1) südöstlich von Bruckdorf jenseits der Reide auf der Gemarkung der Ortschaft Dieskau der Gemeinde Kabelsketal im Saalekreis. Im Denkmalverzeichnis Halle wurde es lange Zeit unter der Adresse Zieglerstraße angeführt und mit dem Zusatz „Ortsausgang Richtung Leipzig an der B 6“ versehen. Bei der Neueintragung im Jahr 2020 wurde der Eintrag in Dieskau, Leipziger Chaussee korrigiert. Da das Denkmal keine lesbaren Inschriften besitzt, ist unbekannt, ob es alleinig zu Bruckdorf gehört. Der Standort außerhalb des Ortes und das Fehlen von Weltkriegsdenkmälern in den Nachbarorten Zwintschöna und Dieskau könnte bedeuten, dass es an die Gefallenen aller drei Gemeinden erinnerte, wie dies häufiger der Fall war.

Gestalt 
Das fast baugleiche Kriegerdenkmal von Löbejün stammt von Richard Horn und wurde im Jahr 1924 errichtet. Recht sicher gehört daher auch dieses Denkmal in die 1920er Jahre und stammt vom selben Bildhauer. Sein Äußeres ähnelt zudem anderen Kriegerdenkmälern im Saalekreis, etwa dem von Wallwitz. Bekrönt wird die Anlage von einem Eisernen Kreuz.

Weblinks 

 Erster Weltkrieg (Bruckdorf), Halle im Bild (mit Fotos), abgerufen am 10. März 2021.

Einzelnachweise 

Erbaut in den 1920er Jahren
Bruckdorf (Halle)
Bruckdorf (Halle)
Skulptur (20. Jahrhundert)
Kriegerdenkmal